Coise bezeichnet

 Coise (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire
 Coise (Rhône), eine französische Gemeinde im Département Rhône
 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, eine französische Gemeinde im Département Savoie